De Supercopa Sudamericana 1996 was de negende editie van deze voetbalcompetitie, die enkel open stond voor winnaars van de Copa Libertadores. Alle zeventien voormalige winnaars namen deel aan dit toernooi. Titelverdediger CA Independiente werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Het toernooi werd gewonnen door het Argentijnse CA Vélez Sarsfield, dat zich dankzij deze zege plaatste voor de Recopa Sudamericana 1997.

Deelnemers
De winnaars van de Copa Libertadores van 1995 en 1996, Grêmio FBPA en CA River Plate, hadden het deelnemersveld uit kunnen breiden. Zij had zich echter al eerder geplaatst, waardoor er geen nieuwe teams meededen.Hoewel het Campeonato Sudamericano de Campeones dit jaar werd erkend door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, mocht CR Vasco da Gama, de winnaar van dit toernooi, nog niet aan deze editie van de Supercopa Sudamericana meedoen.

Toernooi-opzet
Omdat er zeventien deelnemers waren, kon er geen direct knock-outsysteem worden gebruikt. De acht ploegen die zich zouden plaatsen voor de kwartfinales werden daarom de winnaars van zeven 'gewone' ontmoetingen, plus de winnaar van een groep van drie teams.
In die groep speelde elk team twee keer (thuis en uit) tegen beide tegenstanders. Het team met de meeste punten plaatste zich voor de kwartfinale. Elke knock-outwedstrijd (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde

Knock-outduels
De knock-outwedstrijden van de eerste ronde werden gespeeld op 10, 11, 12, 17 en 18 september (heen) en op 18, 19, 25 en 26 september en 2 oktober (terug).

|}

Groepsduels

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 16, 17 (heen), 23 en 24 oktober (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 30 oktober (heen) en op 6 en 14 november (terug).

|}

Finale

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1996